Акін Акінозу (* 1990) — турецький актор.

 Леван Акін (* 1979) — шведський режисер і сценарист.
 Луїс Акін (* 1997) — болівійський футболіст, який грає на позиції захисника на правах оренди в болівійському клубі «Болівар» від мексиканського клубу «Пуебла», та в національній збірній Болівії.
 Фатіх Акін (* 1973) — німецький кінорежисер турецького походження.